A Zähringen-házban négy hercegnő viselte ezt a nevet:

 Mária Erzsébet hercegnő (1782–1808), Károly Lajos badeni trónörökös herceg leánya, házassága révén Braunschweig–Wolfenbüttel uralkodó hercegnéje
 Mária Amália hercegnő (1817–1888), Károly badeni nagyherceg leánya, házassága révén Hamilton és Brandon hercegnéje
 Mária Amália hercegnő (1834–1899), Lipót badeni nagyherceg leánya, házassága révén Leiningen uralkodó hercegnéje
 Mária Alexandra hercegnő (1902–1944), Miksa badeni herceg leánya, házassága révén Hessen–Kassel őrgrófnéja, névlegesen Finnország trónörökösnéje.